Edward Cooke ist der Name folgender Personen:

* Edward Cooke (Seefahrer), britischer Seefahrer und Autor 
 Edward Cooke (Schwimmer), australischer Schwimmer
 Edward D. Cooke (1849–1897), US-amerikanischer Politiker
 Edward William Cooke (1811–1880), britischer Maler

Siehe auch:
 Edward Cook